Westrupp ist der Familienname folgender Personen:

 José Nelson Westrupp (* 1939), brasilianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Santo André
 Walter Westrupp (* 1946), deutscher Musiker und Kabarettist

Siehe auch:
 Westrup (Begriffsklärung)